

Patronyme 

 Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), éditeur français ;
 Louis-Jules Hetzel (1847-1930), son fils, éditeur français ;
 René Hetzel (1902-1972), sculpteur et graveur français ;
  (1922-), scientifique australien ;
 Fred W. Hetzel (1942-), joueur américain de basket-ball ;
 Patrick Hetzel (1964-), universitaire, haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Grégoire Hetzel (1972-), compositeur et écrivain français ;
 Amy Hetzel (1983-), joueuse australienne de water-polo ;

Autres 

 Commission Hetzel de 2006 sur la réorganisation des universités françaises.